Mestwin I – rekonstrukcją imienia Mściwoja I gdańskiego
 Mestwin II – rekonstrukcja imienia Mściwoja II, księcia świeckiego od 1250 i gdańskiego od 1270

 Mestwin – śródleśna część wsi Gołubie w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Mestwin – polski jacht żaglowy typu J-80

Zobacz też 
 Mestwinowo